Náměstí Hrdinů může být:

jméno náměstí
 Náměstí Hrdinů (Budapešť) (Hősök tere) – v Budapešti
 Náměstí Hrdinů (Olomouc) – v Olomouci
 Náměstí Hrdinů (Praha) (dříve Soudní náměstí) – v Praze-Nuslích
 Náměstí Hrdinů (Staré Město) – ve Starém Městě v okrese Uherské Hradiště
 Náměstí Hrdinů (Vídeň) (Heldenplatz) – ve Vídni
…a další

jiný význam
 Náměstí Hrdinů (divadelní hra) – divadelní hra od Thomase Bernharda

Rozcestníky - místopisné jméno